Wien — Viena

 Wien Air Alaska — companhia aérea entre 1927-1985
 Lei de Wien — lei da Física
 Ponte de Wien — tipo de oscilador eletrônico

Desambiguações de topônimos